Румянцев () — село в Кагульском районе Молдавии. Наряду с сёлами Дойна и Ясная Поляна входит в состав коммуны Дойна.

География 
Село расположено на высоте 192 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Румянцев проживает 457 человек (210 мужчин, 247 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района